Prodigy hace referencia a varios artículos:

Música
The Prodigy, banda de música electrónica, conocida por éxitos como "Firestarter" y "Smack My Bitch Up".
Prodigy (rapero), estadounidense, principal vocalista del dúo hip hop Mobb Deep.

Personajes de ficción
El hombre araña, personaje de ficción de Marvel cuando adoptó la personalidad de Spider-Man.
Prodigy (cómic)
Prodigy (David Alleyne), mutante integrante de los New X-Men, de la editorial Marvel Comics.

Empresas
Infinitum (Prodigy Internet de Telmex), proveedor de servicios de internet en México.

Véase también 
 Prodigio